Д'мбовица или Дамбовица () је округ у републици Румунији, у њеном средишњем делу. Управно средиште округа је град Трговиште, а значајни градови су Морени, Гајешти и Пућоаза.

Положај 

Округ Дамбовица је унутардржавни округ у Румунији. Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Брашов (округ)
 ка истоку: Прахова (округ)
 ка југоистоку: Илфов (округ)
 ка југу: Ђурђу (округ)
 ка југозападу: Телеорман (округ)
 ка западу: Арђеш (округ)

Природни услови 
Округ Дамбовица је у Влашкој и то у њеној ужој покрајини Мунтенији. Округ обухвата ток истоимене реке Дамбовица (која је округу дала име). Округ у северној трећини има потпуно планински карактер (Карпати), у средишњем делу је богато и густо насељено подгорје, да би на југу округ прешао у Влашку низију.

Становништво 
Дамбовица спада у округе Румуније са претежним румунским становништвом и по последњем попису из 2002. г. Румуни чине око 96% окружног становништва, а остатак су углавном Роми.

Спољашње везе 

 www.cjd.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Влашка